Clemente foi o cognome escolhido por vários Papas Católicos: 

 004 São Clemente I ~ (88-97)
 151 Papa Clemente II ~ (1046-1047)
 176 Papa Clemente III ~ (1187-1191)
 185 Papa Clemente IV ~ (1265-1268)
 197 Papa Clemente V ~ (1305-1314)
 200 Papa Clemente VI ~ (1342-1352)
 226 Papa Clemente VII ~ (1523-1534)
 238 Papa Clemente VIII ~ (1592-1605)
 245 Papa Clemente IX ~ (1667-1669)
 246 Papa Clemente X ~ (1670-1676)
 250 Papa Clemente XI ~ (1700-1721)
 253 Papa Clemente XII ~ (1730-1740)
 255 Papa Clemente XIII ~ (1758-1769)
 256 Papa Clemente XIV ~ (1769-1774) O.F.M. Conv.

Houve ainda dois antipapas Clemente:
 Antipapa Clemente III ~ (1080; 1084-1100)
 Antipapa Clemente VII ~ (1378-1394) - o primeiro antipapa de Avinhão

Desambiguação